Neukirchen puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Neukirchen, municipio del distrito de Zwickau, Sajonia.
Neukirchen, municipio del distrito de Erzgebirgs, Sajonia.
Neukirchen, municipio del estado de Baja Sajonia.
Neukirchen, municipio del estado de Baviera.
Neukirchen, municipio del estado de Hesse.